We Came Here To Love puede referirse a:

We Came Here To Love (2017), segundo álbum de estudio de Sébastien Izambard, publicado en 2017.
We Came Here To Love (2017), canción, primer single del cantante Sébastien Izambard, incluido en el disco 'honónimo', publicado en 2017.